Горынка (, ) — река в Кременецком, Шумском и Лановецком районах Тернопольской области, Украина. Левый приток реки Горыни (бассейн Днепра).

Длина реки 32 км. Площадь водосборного бассейна — 115 км². Уклон 1,6 м/км. Долина трапециевидная, шириной до 2 км. Пойма двусторонняя, шириной до 500 м. Русло шириной 2-5 м. Используется для сельскохозяйственных нужд.

Вытекает из источников на юго-западной окраине села Горынка. Течёт в восточном — юго-восточном направлении, впадает в реку Горыни в селе Юськовцы.

Питание преимущественно снеговое и дождевое, частично за счет подземных вод. Ледостав с конца ноября — середины декабря до начала марта. В верхнем и среднем течении сток регулируется несколькими прудами.

На реке расположены сёла Горынка, Кушлин, Иванковцы, Подгайцы, Кудлаевка, Пищатинцы, Матвеевцы, Гриньковцы, Акимовка, Юськовцы.

Литература 
 
 
 

Притоки Горыни
Реки Лановецкого района
Реки Кременецкого района
Реки Шумского района